Kántor Sándor Fazekasház
 Kántor Sándor (1894–1989) Kossuth-díjas fazekasmester
 Kántor Sándor (1952–2007) labdarúgó (Dunaújváros)
 Kántor Sándor (1971) röplabdázó